Дугинец:
 Дугинец, Игорь Алексеевич (род. 1956) — советский дискобол.
 Дугинец, Прасковья Григорьевна (1879—1905) — учительница, большевичка.